Union Jack se poate referi la:

 Union Jack (UK) sau Union Flag, drapelul actual al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord sau
 Union Jack (SUA) sau Naval Jack, drapelul oficial al United States Navy între 1960 și 2002.

Vexilologie